Отборочный турнир Евро-2014 по мини-футболу определил участников чемпионата Европы по мини-футболу 2014 в Бельгии. В отборочном этапе приняли участие 44 сборные. В зависимости от рейтинга они начали турнир либо со стадии предварительного раунда, либо со стадии основного раунда. Игры турнира прошли в 2013 году. Предварительный раунд состоялся в период с 22-го по 27-е января, основной — с 27-го по 30-е марта, а стыковые матча пройшли 17-го и 24-го сентября.

По итогам турнира были отобраны 11 сборных, которые присоедининились к хозяйке чемпионата Европы 2014 сборной Бельгии для участия в финальной стадии.

Предварительный раунд 
Матчи раунда прошли в период с 22-го по 27-е января 2013 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. В основной раунд вышли победители групп (6 команд).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Основной раунд 
Матчи раунда прошли в период с 27-го по 30-е марта 2013 года
Каждая команда сыграла с каждой другой командой своей группы по одному разу. Победители групп прошли в финальную часть чемпионата Европы 2014 напрямую. А семь команд, занявшие вторые места, и лучшая сборная, занявшая третье место, сыграли стыковые матчи, дабы определить ещё четырёх счастливчиков.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Стыковые матчи квалификации 
Стыковые матчи за право участия в финальной стадии чемпионата Европы прошли 17 и 24 сентября 2013 года.

Участники стыковых матчей:
  Венгрия
  Босния и Герцеговина
  Румыния
  Хорватия
  Сербия
  Нидерланды
  Украина
  Словакия (лучшая среди команд, занявших третье место в группе)

Участники чемпионата Европы 2014 
  Бельгия (хозяева, без отбора)
  Италия
  Азербайджан
  Россия
  Испания
  Португалия
  Чехия
  Словения
  Украина
  Нидерланды
  Румыния
  Хорватия

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2014 на официальном сайте УЕФА
 Турнирные таблицы и результаты матчей квалификации ЧЕ 2014 по мини-футболу

2014
Мини-футбол
Футбол в Европе в 2014 году